Runc ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Runc (Ocoliș), Dorf im Kreis Alba
 Runc (Scărișoara), Dorf im Kreis Alba
 Runc (Vidra), Dorf im Kreis Alba
 Runc (Zlatna), Dorf im Kreis Alba
 Runc (Harghita), Dorf im Kreis Harghita

runC ist der Name
 einer Container-Laufzeit die von der Open Container Initiative entwickelt wird

Siehe auch:
 Runck
 Runk